Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике среди мужчин.

Современная программа

100 метров 
Награды на дистанции 100 метров разыгрывались на всех 29 летних Олимпийских играх. 16 побед на счету американцев, ни одна другая страна не выигрывала более трёх раз. Усэйн Болт — единственный, кто выиграл золото на этой дистанции трижды.

200 метров 
Награды на дистанции 200 метров разыгрывались на всех летних Олимпийских играх кроме первых. 17 побед на счету американцев, трижды побеждали представители Ямайки.

400 метров 
Награды на дистанции 400 метров разыгрывались на всех 29 летних Олимпийских играх. 19 побед на счету американцев, ни одна другая страна не выигрывала более двух раз.

800 метров 
Награды на дистанции 800 метров разыгрывались на всех 29 летних Олимпийских играх. 8 побед на счету американцев, по 6 раз выигрывали представители Великобритании и Кении.

1500 метров 
Награды на дистанции 1500 метров разыгрывались на всех 27 летних Олимпийских играх. Пять побед на счету британцев, четыре раза выигрывали кенийцы, по три раза побеждали финны и новозеландцы.

5000 метров

10 000 метров

Марафон 
Длина дистанции:
 1896: 40 000 м (примерно)
 1900: 40 260 м
 1904: 40 000 м
 1912: 40 200 м
 1920: 42 750 м
 1924: 42 195 м

110 метров с барьерами 
Мужчины соревновались в беге на 110 метров с барьерами на всех Олимпийских играх современности. 19 побед на счету американцев, включая 9 побед подряд с 1932 по 1972 годы. Восемь раз американские бегуны занимали весь пьедестал. Американцы были призёрами в данной дисциплине на всех Играх, кроме 1980 года, когда они бойкотировали московскую Олимпиаду. Ни одна другая страна не выигрывала более двух раз.

400 метров с барьерами

3000 метров с препятствиями 
Награды на дистанции 3000 метров с препятствиями разыгрывались на 22 подряд летних Играх, начиная с 1920 года. 10 побед на счету кенийцев, при этом они побеждали на данной дистанции на всех Играх с 1968 года, в которых участвовали (Олимпиады 1976 и 1980 годов Кения бойкотировала). В 1992 и 2004 годах кенийцам удавалось занять весь пьедестал. Четыре победы подряд в 1924—1936 годах на счету финнов.

Эстафета 4×100 метров

Эстафета 4×400 метров

Ходьба на 20 км

Ходьба на 50 км

Прыжок в длину

Тройной прыжок

Прыжок в высоту

Прыжок с шестом

Толкание ядра 
Награды в мужском толкании ядра разыгрывались на всех Олимпиадах, начиная с первой. 19 из 29 золотых медалей выиграли американцы, в том числе 14 из 16 побед они одержали на первых 16 Олимпиадах, семь раз американцам удавалось выиграть все три медали в толкании ядра на Олимпийских играх. Представители остальных НОК выигрывали не более трёх раз.

Метание диска

Метание молота

Метание копья

Десятиборье

Дисциплины, исключённые из программы 
 Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике (исключённые из программы дисциплины, мужчины)

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике (женщины)
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх 
 International Olympic Committee results database

Лёгкая атлетика